Реденсион има више значења:

 Реденсион (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Реденсион (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику